Флаг муниципального образования городское поселение «Посёлок Беркаки́т» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом посёлка как муниципального образования на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), символизирующий его, муниципального образования, достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления поселения.

Флаг утверждён 27 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5694.

Описание 
«Флаг посёлка представляет собой сине-голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого помещена композиция из герба посёлка с передачей геральдических металлов цветом: три белых выходящих резных коновязи, из которых средняя выше, и поверх неё — жёлтое (охристого цвета) колесо, зажатое между боковыми коновязями и сопровождаемое внизу жёлтым луком тетивой вверх, каковая тетива пролегает позади боковых коновязей и касается колеса. Якутские алмазы из гербовой композиции на флаге не воспроизводятся.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Символика

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением лука